Иван Панфилович Антошин (1895—1944) — генерал-майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.

Биография 

Иван Антошин родился в 1895 году. Служил лётчиком в царской армии.

В 1915 году окончил класс мотористов на Теоретических авиационных курсах при Петроградском политехническом институте (ЦГИА СПб, ф. 478, оп. 7, д. 5, л. 94). По окончании — направлен в Гатчинскую авиационную школу для обучения полетам. Лётчик с 1916 года.

В 1917 году вступил в Красную гвардию. В 1918 году Антошин пошёл на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях Гражданской войны.

В 1924—1926 годах Антошин командовал Особой Краснознамённой истребительной эскадрильей ВВС 3-го истребительного авиационного дивизиона. Под его командованием в этой эскадрилье служил будущий прославленный лётчик, Герой Советского Союза Валерий Чкалов. В 1927—1928 годах Антошин служил в Средней Азии.

В 1930—1935 годах Антошин находился на преподавательской работе, командовал Одесской лётной школой, преподавал в Военно-воздушной академии. В 1935—1938 годах он командовал Военно-воздушными силами Приволжского военного округа. С февраля 1938 года Антошин занимал должность командующего Военно-воздушными силами Харьковского военного округа, параллельно командовал 49-й авиационной дивизией. Участвовал в польском походе. 4 июня 1940 года Антошину было присвоено звание генерал-майора авиации.

В годы Великой Отечественной войны Антошин командовал ВВС 22-й армии, а затем последовательно ВВС Уральского, Приволжского, Сталинградского и Архангельского военных округов. Иван Панфилович погиб в авиационной катастрофе 11 июня 1944 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Награды 
Был награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени и «Знак Почёта», медалью.

Примечания

Литература 
 Байдуков Г. «Чкалов». ЖЗЛ, М., «Молодая гвардия»,1977.
 Водопьянов М. Валерий Чкалов . — М.: Молодая гвардия, 1954.
 Документы и материалы кануна Второй мировой войны 1937-1939 гг. В 2-х томах. Москва. Политиздат. 1981.
 Захаров В. П. Первый военный аэродром. — М.: Воениздат, 1988.
 Маркуша А. М. Бессмертный флагман (Чкалов). — М.: «Молодая гвардия», 1974.
 Руденко С.И. Крылья Победы. — М.: Международные отношения, 1985
 Стефановский П.М. Триста неизвестных.
 Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК № 121 от 26 мая 1936 г.

Лётчики Первой мировой войны (Россия)
Преподаватели Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Лётчики Великой Отечественной войны
Военачальники Великой Отечественной войны
Погибшие в авиакатастрофах в РСФСР
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Командующие ВВС округов
Выпускники теоретических авиационных курсов Петроградского политехнического института